Змагання зі фристайлу в біг-ейрі серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 3 та 4 березня. Участь взяли 15 спортсменок з 10 країни.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки